«Баунс» (, МФА: — Отскакивающий) — камень размером с футбольный мяч, найденный марсоходом Оппортьюнити в апреле 2004 года. Находится на плато Меридиана, в точке с координатами . Камень главным образом состоит из пироксенов. Камень был назван «отскакивающим», в честь того, что в процессе посадки, об него случайно ударился спускаемый аппарат вместе с марсоходом Оппортьюнити, который для этого использовал подушки безопасности.    

Данный камень имеет поразительное сходство с классом марсианских метеоритов, которые были найдены на Земле, известные как shergottites.

См. также 
 Список минералогических объектов на Марсе

Примечания

Ссылки 
Программа НАСА по исследованию Марса

Камни на Марсе